Александр Григорьевич Костюк:
 Костюк, Александр Григорьевич (род. 1958) — российский музыкант и композитор, руководитель Театра и ансамбля «Золотое Кольцо».
 Костюк, Александр Григорьевич (1933—2000) — советский и украинский искусствовед.